

Astronomia 
 4508 Takatsuki – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Takatsuki – città giapponese della prefettura di Osaka

Persone 
 Sara Takatsuki – attrice, modella e cantante giapponese

Pagine correlate 
 Stazione di Takatsuki